Elin Mohlin (ur. 20 marca 1991 w Sollefteå) – szwedzka biegaczka narciarska.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 8 grudnia 2007 roku w Gällivare, gdzie w zawodach juniorskich zajęła 18. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. w 2011 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, zajmując czternaste miejsce w sprincie klasykiem oraz 41. miejsce w biegu łączonym na 10 km. Wystąpiła także na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu, gdzie w sprincie klasykiem zajęła 35. miejsce. W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 17 lutego 2012 roku w Szklarskiej Porębie, gdzie zajęła 36. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła ponad dwa lata później, 1 marca 2014 roku w Lahti, zajmując 30. miejsce w tej samej konkurencji. 5 lutego 2017 roku wspólnie z Marią Nordström zwyciężyła w sprincie drużynowym stylem dowolnym podczas zawodów PŚ w Pjongczangu.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Bibliografia 
 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Sollefteå